Oronsay of Orosaigh kan verwijzen naar een aantal Schotse eilanden:

 Eilean Ornsay, een eiland bij Coll
 Ornsay, een eiland ten zuidoosten van Skye
 Oronsay (Binnen-Hebriden), een eiland ten zuiden van Colonsay
 Oronsay (Buiten-Hebriden), een eiland in de Buiten-Hebriden
 Oronsay (Loch Bracadale), een eiland ten westen van Skye
 Oronsay (Loch Sunart), een eiland in Loch Sunart